Apurímac může být
 Apurímac (přítok Ucayali) – řeka v Peru v Jižní Americe
 Apurímac (region) – region v Peru v Jižní Americe